Niemcy:
 Stockhausen – dzielnica Herbstein
 Stockhausen – dzielnica Meschede

Osoby:
 Julius Stockhausen – niemiecki śpiewak
 Karlheinz Stockhausen – niemiecki kompozytor

Zobacz też:
 Stockhausen-Illfurth